Латы́шский алфави́т () — алфавит латышского языка. Он основан на латинице.

Современный официальный алфавит 
Современный латышский алфавит состоит из 33 букв, из которых 11 образованы при помощи диакритических знаков. Из 26 букв основного латинского алфавита отсутствуют Q q, W w, X x, Y y, то есть современный алфавит — это:

Используются диакритические знаки трёх типов:
 горизонтальная черта над буквой (макрон), обозначающая долготу гласного ();
 гачек, образующий шипящие буквы со звучанием [ч], [ш], [ж];
 подстрочная (у буквы ģ надстрочная) запятая (седиль), обозначающая смягчение (палатализацию) согласного.

История 

Старая латышская орфография была основана на немецкой орфографии. В печати обычно использовался готический шрифт.

Известны попытки применения для латышского языка кириллического алфавита. Например, в 1864 году в Вильне был издан букварь «Латвѣшу бо̂кверіс». В этом издании были использованы следующие буквы: А а, Б б, В в, Г г, Д д, Е е, Ж ж, З з, І і, К к, Л л, М м, Н н, О о, П п, Р р, С с, Т т, У у, Ц ц, Ч ч, Ш ш, Щ щ, Ь ь, Ѣ ѣ, Э э, Ю ю, Я я, Іо іо, а также буквы с диакритическими знаками, например: а̂, е̂, о̂, у̂, ў.

Новая латышская орфография была введена в 1908 году Карлисом Миленбахсом и Янисом Эндзелинсом и официально принята в 1922 году.

До 1938 года использовались также буквы Ō ō, Ŗ ŗ и Ch ch. В 1939 году буква Ŗ ŗ и диграф Ch ch были восстановлены, а в 1940 году восстановлена буква Ō ō, однако буквы Ŗ ŗ и Ō ō окончательно отменены в 1946 году. В 1957 году отменён диграф Ch ch.

Произношение букв

См. также 
 Латышско-русская практическая транскрипция

Примечания 

Алфавиты на основе латинского
Латышский язык